

Patronyme  

 Louis-Simon Lempereur (1728-1808), graveur français ;
 Benoît Lempereur (1747-1797), bénédictin français, martyr de la Révolution française ;
 Edmond Lempereur (1876-1909), peintre français ;
 Godefroy Lempereur
 Jean Lempereur (1938-), footballeur français ;
 Ingrid Lempereur (1969-), nageuse belge ;
 Jérôme Lempereur (1973-), footballeur français ;
 Agnès Lempereur, joueuse de Scrabble belge.